CSO — загальновживана абревіатура для означення керівників:
 CSO () — керівник, відповідальний за наукові дослідження та нові технологічні розробки
 CSO () — директор із комп'ютерної (інформаційної) безпеки, начальник служби інформаційної безпеки; особа, відповідальна за інформаційну безпеку організації
 CSO () — керівник, відповідальний за створення, підтримку та реалізацію стратегії організації

Див. також 
 .CSO — компресований файл формату ISO